Louis François Mazerat (1817-1881), homme politique français ;
 Adrien Mazerat (1827-1911), homme d'affaires français ;
 Henri Mazerat (1933-1986), évêque français.

 Mazerat-Aurouze est une commune française située dans le département de la Haute-Loire en région Auvergne.
 Les halles Mazerat, une halle situé à Saint-Étienne (France).